Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт () — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака»» («НТВ» и «Первый канал», 1995—2005) и «Хочу знать» («Первый канал», 2007—2013).

Биография 
Родился 14 августа 1958 года в Москве, в семье актёра Александра Анатольевича Ширвиндта (род. 1934) и архитектора Натальи Николаевны Белоусовой (род. 1935).

Первые семь лет прожил в коммунальной квартире в Скатертном переулке. Пошёл в школу в 1965 году, через год был отчислен и перешёл в другую школу, откуда был отчислен за плохое поведение в 1973 году, другую школу окончил в 1975 году.
Ещё будучи школьником, Михаил Ширвиндт учился из рук вон очень плохо — имел двойки по всем предметам, кроме труда и физкультуры. Любимое занятие Михаила в те школьные годы — взрывать унитазы в туалетах. Делалось это так: Миша «тибрил» с урока химии реактивы, заворачивал их в газеты и спускал во все унитазы. Через несколько минут мощный взрыв унитазов сотрясал школу, и туалеты выходили из строя минимум на месяц. За эти проделки (да и за другие тоже) Мишу Ширвиндта выгоняли из двух школ.

В 1975 году поступил в Театральное училище им. Щукина, но в 1977 году был отчислен «за поступок, несовместимый со званием комсомольца» — надругался над государственным флагом: 7 ноября 1977 года он забрался в компании других студентов на крышу архитектурного института, сорвав советский флаг. По мотивам этих событий снят фильм «Русский регтайм». Работал в ВИА «Самоцветы» — грузчиком, радистом, монтировщиком декораций и нянчил Преснякова и Маликова. Через два года восстановился в комсомоле и институте, и в 1981 году окончил обучение. В период после отчисления из училища работал монтировщиком декораций в театре «Современник». В 1981 году поступил на работу в театр «Сатирикон» под руководством Аркадия Райкина и проработал там до 1989 года.

В 1989 году ушёл из театра вместе с женой. С 1989 года по 1995 год занимался кинопродюсированием («Русский регтайм», «Летние люди», «Священный груз» (США)).

Карьера на телевидении 
В 1992 году начал работать на телевидении как автор и ведущий передачи «Лотто-Миллион».

В 1992 году вместе с А. И. Коняшовым создал студию «Весы», позже — телекомпанию «Живые новости».

С 16 апреля 1995 до 28 августа 2005 года вёл телепрограмму «Дог-шоу. Я и моя собака» изначально на телеканале НТВ, затем — на «Первом канале». После 2004 года прекратил своё сотрудничество с НТВ ввиду собственного несогласия с тогдашней программной политикой канала.

В 2004 году, когда «Дог-шоу» с бессменным ведущим выходила в эфир уже почти десять лет, была издана книга «Собачья жизнь Михаила Ширвиндта», которая, по словам автора, появилась на свет в качестве своеобразного подведения итогов его «„собачьей“ деятельности и общей „особаченности“ жизни». Туда вошли советы хозяевам собак, а также разнообразные истории и просто забавные факты по теме.

Как телепродюсер выпускал передачи: «Живые новости с Татьяной Морозовой», «Путешествия натуралиста с Павлом Любимцевым», «Растительная жизнь с Павлом Лобковым», «Путёвка в жизнь с Родионом Нахапетовым», «Охотники за рецептами с Любовью Полищук и Сергеем Цигалем», «Музыкальная история», «Хоббиты с Василием Уткиным», «От смешного до великого». Документальные фильмы — «Роберт Стуруа репетирует Гамлета», «Процесс Синявского и Даниэля», «Великий Октябрь: голая правда» и др.

В 2007—2009 годах вместе со своим отцом был ведущим передачи «Браво, артист!» на канале «ТВ Центр». С 13 января 2007 до 1 марта 2013 года вёл передачу «Хочу знать» на «Первом канале».

В настоящий момент отказывается сотрудничать с какими-либо телеканалами:

Ресторанный бизнес 
В 2000 году вместе с Антоном Табаковым открыл ресторан «Штольц» на Саввинской набережной, однако в 2006 году заведение было закрыто после «рейдерского захвата».

В мае 2015 года на Малой Бронной был открыт новый ресторан — кафе еврейской кухни «Семь сорок», впоследствии из-за финансовых и кадровых проблем с июля 2017 года на этом же месте появилось кафе Bronco, также принадлежащее Ширвиндту. Кафе Bronco закрыто в 2019 году.

Дальнейшая деятельность 
В декабре 2017 года открыл собственный канал на YouTube, где стал выпускать проект «Съедобное несъедобное», в котором рассказывается о кухнях народов мира.

В 2017 году выпустил автобиографическую книгу «Мемуары двоечника».

Общественная позиция 
В марте 2020 года подписал обращение против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Путиным.

Личная жизнь 
 Сын от первого брака — Андрей Михайлович Ширвиндт (род. 6 апреля 1981), назван в честь Андрея Миронова, который был его крёстным отцом, ныне доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, заместитель председателя совета «Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» — декан Российской школы частного права.
 Внучки — Анастасия (род. 2002), Элла (род. 2011), Ирина (род. 2018).
 Вторая жена — Татьяна Павловна Морозова (род. 20 декабря 1959), была актрисой в Театре миниатюр Аркадия Райкина («Сатирикон»), потом танцевала с Борисом Моисеевым в трио «Экспрессия», была ведущей программы «Живые новости» (НТВ). 25 июля 2019 года Ширвиндт подал в суд иск о расторжении брака с Морозовой.
 Дочь — Александра Михайловна Ширвиндт (род. 13 марта 1986), искусствовед.
 Внуки — Семён и Матвей (род. 2020).
 Третья жена — Анастасия Пономарёва, брак был заключён зимой 2019—2020 годов.
 сын (род. 2020).

Увлечения 
Болеет за московский футбольный клуб «Спартак».

Примечания

Ссылки 

 

Авторы каналов YouTube
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Телеведущие НТВ
Телеведущие Первого канала
Заслуженные работники культуры Республики Карелия
Михаил Александрович
Актёры телевидения России
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Михаил Ширвиндт
Владельцы ресторанов